Albring ist der Familienname folgender Personen:

 Ursula Seiler-Albring (* 1943), deutsche Politikerin
 Werner Albring (1914–2007), deutscher Ingenieur